Еридан може да се отнася за:
 Еридан (митология) – река от древногръцката митология
 Еридан (митология) – речен бог от древното северно царство на Хиперборея. Има и място сред звездите като съзвездието Еридан.
 Еридан (съзвездие)
 Еридан, българска рокгрупа